Жарылгасов — казахская фамилия. Известные носители:
 Жарылгасов, Андрей Жарылгасович (1939—2000) — советский и казахский мастер бурения, лауреат Государственной премии СССР.
 Жарылгасов, Багдат (1990) — казахстанский самбист.